

Persone 
 Tryggve Gran (1888-1980) – aviatore, esploratore e scrittore norvegese
 John Willem Nicolaysen Gran (1920-2008) – vescovo norvegese

Geografia

Austria 
 Grän – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)

Norvegia 
 Gran – comune nella contea di Oppland (Østlandet)

Slovacchia 
 Gran – antico nome tedesco dello Hron, fiume affluente del Danubio (Banská Bystrica, Nitra)

Ungheria 
 Gran – antico nome tedesco di Esztergom, città nella contea di Komárom-Esztergom (Transdanubio Centrale)

Altro 
 Gran – popolo dell'universo fantascientifico di Guerre stellari

Pagine correlate 
Grahn – pagina di disambiguazione